

Іґнаткі — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Іґнаткі — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства